Malfatti kan syfta på:
 Franco Maria Malfatti (1927–1991), en italiensk politiker
 Therese Malfatti von Rohrenbach zu Dezza (1792–1851), enligt en teori förebild till ett pianostycke av Ludwig van Beethoven
 Kommissionen Malfatti – en tidigare EU-kommission som var i tjänst mellan 1970 och 21 mars 1972